Irodalmi művek
 Scandal (elbeszélés), Willa Cather 1919-es elbeszélése
 Scandal (novella, 1983), A. N. Wilson brit író 1983-ban megjelent novellája
 Scandal (novella, 1986), Endó Súszaku japán író 1986-ban megjelent novellája

Filmek, televíziós sorozatok
 Scandal, az 1950-es Botrány című japán film nemzetközi címe
 Scandal, az 1989-es Botrány című brit film eredeti címe
 Scandal (dorama, 1993), 1993-as japán dorama
 Scandal (dorama, 2008), 2008-as japán dorama
 Scandal!, 2011-es japán rövidfilm
 Scandal, a 2012-es Botrány című amerikai televíziós sorozat eredeti címe

Zene
 Scandal (magyar együttes), magyar heavy metal együttes
 Scandal (amerikai együttes), amerikai rockegyüttes
 Scandal (középlemez), az amerikai Scandal rockegyüttes 1982-es bemutatkozó középlemeze
 Scandal (japán együttes), japán pop rock együttes
 Scandal (Scandal-album), a Scandal 2017-ben megjelent válogatásalbuma
 Scandal (Oginome Jóko-album), Oginome Jóko japán énekesnő 1994-ben megjelent stúdióalbuma
 Scandal (Kangta & Vanness-album), a Kangta & Vanness 2006-ban megjelent albuma
 Scandal (Teresa Teng-dal), Teresa Teng tajvani énekesnő egyik dala az 1987-es Vakare no Jokan című albumáról
 Scandal (dal), a Queen egyik dala az 1989-ben megjelent The Miracle című albumukról

Egyebek
 Scandal (videójáték), 2000-ben megjelent japán videójáték

Lásd még
 Botrány (egyértelműsítő lap)